Football Club de Nantes (normalt bare kendt som FC Nantes) er en fransk fodboldklub fra Nantes i Loire-Atlantique-regionen. Klubben er en af de historisk største i fransk fodbold. FC Nantes spiller i , efter den i perioden 2009 til 2013 spillede i Ligue 2. Klubben blev stiftet i 1943 og spiller sine hjemmekampe på Stade de la Beaujoire. Ejer af klubben har siden 11. marts 2004 været Groupe Dassault.

Historie 

FC Nantes blev stiftet i 1943, og har sidenhen vist sig som en af de stærkeste klubber i fransk fodbold. Klubben står noteret for 8 mesterskaber og 2 pokaltitler. I 1996 nåede klubben semifinalen i Champions League. I 2007 måtte klubben rykke ned i den næstbedste række Ligue 2, men allerede året efter blev oprykningen sikret.

Titler 
 Franske mesterskaber (8): 1965, 1966, 1973, 1977, 1980, 1983, 1995, 2001

 Franske pokaltitler (3): 1979, 1999, 2000

Spillertruppen 
pr. 4. april 2022

Kendte spillere 

  Loïc Amisse
  Sylvain Armand
  William Ayache
  Bruno Baronchelli
  Fabien Barthez
  Jean-Paul Bertrand-Demanes
  Maxime Bossis 
  Robert Budzynski 
  Frédéric Da Rocha 
  Marcel Desailly 
  Didier Deschamps
  Nicolas Gillet
  Christian Karembeu
  Mickaël Landreau
  Yvon Le Roux
  Patrice Loko
  Claude Makélélé
  Henri Michel
  Olivier Monterrubio
  Jean-Claude Osman
  Dimitri Payet 
  Éric Pécout 
  Gilles Rampillon 
  Patrice Rio 
  Omar Sahnoun 
  Jean-Claude Suaudeau 
  Jérémy Toulalan 
  José Touré
  Thierry Tusseau
  Jorge Burruchaga
  Néstor Fabbri
  Oscar Muller
  Julio Olarticoechea
  Emiliano Sala
  Víctor Trossero
  Mario Yepes
  Robert Gadocha
  Roman Kosecki
  Viorel Moldovan
  Mo Johnston
  Alejandro Bedoya
  Vahid Halilhodžić

Danske spillere 
  Allan Michaelsen
  Johnny Mølby 
  Michael Gravgaard
  Henrik Agerbeck
  Kian Hansen
  Nicolaj Thomsen

Eksterne henvisninger 

Klubbens officielle hjemmeside 

 
Etableret i 1943